La competizione della categoria pesi leggeri (fino a 66.6 kg) di lotta libera dei Giochi della IV Olimpiade si tenne il 24 luglio 1908 allo Stadio di White City a Londra.

Classifica finale

Risultati

Collegamenti esterni 
 Wrestling at the 1908 London Summer Games: Men's Lightweight, Freestyle su Sports-reference.com

LL 3